Hamel kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hamel (ort i Australien), Western Australia, Waroona,

Frankrike 

 Hamel, Nord, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Beaumont-Hamel, Somme, Hauts-de-France,

Tyskland 

 Hameln, vattendrag, Niedersachsen,

USA 

 Hamel, Illinois, ort, Madison County, 
 Hamel, Minnesota, ort, Hennepin County,